Супонєво — село в Брянському районі Брянської області
 Супонєво — село в Одинцовському районі Московської області
 Супонєво — село в Щолковському районі Московської області
 Супонєво — село в Кошкинському районі Самарської області

Див. також 
 Супонєв